Список почётных гроссмейстеров по шахматам включает тех шахматистов, которые от ФИДЕ получили данное звание.

Звание почётного гроссмейстера ( и ) вручалось ФИДЕ с 1977 года. В Положения ФИДЕ 2002 года и в Справочник ФИДЕ за 2005 год почётный титул гроссмейстера по-прежнему включён, а затем больше не упоминается. По словам Кристиана Краузе, члена Технической комиссии ФИДЕ и должностного лица Немецкой шахматной федерации, регулярная комиссия ФИДЕ в 2006 году приняла решение об отмене звания, которое официально вступило в силу с 1 июля 2007 года. Статус званий оставшихся к этому времени в живых четырёх шахматистов и двух шахматисток не был уточнён. Также неясно, считаются ли обладатели титула в качестве обычных гроссмейстеров.

Почётные гроссмейстеры среди мужчин

Почётные гроссмейстеры среди женщин

См. также 
 Список международных гроссмейстеров по шахматам
 Список международных гроссмейстеров по шахматам среди женщин
 Список супергроссмейстеров по шахматам

Примечания

Литература 
 

Почётные гроссмейстеры
!
!